Муле́н-Неф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Бордо, 60 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 372 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 841,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мулен-Неф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мулен-Неф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь